Skorkov kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Skorkov (okres Havlíčkův Brod)
 Skorkov (okres Mladá Boleslav)